Boy Friend – film del 1939 diretto da James Tinling 
Boy Friend – film del 1961 diretto da Naresh Saigal
Boy Friend – film del 1993 diretto da Ramesh U. Lakhiani

Pagine correlate 
 Boyfriend